Włodzimierz peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Włodzimierz, village du powiat de Kalisz
dans la voïvodie de Łódź
 Włodzimierz, village du powiat de Łask
 Włodzimierz, village du powiat de Radomsko
hors des frontières actuelles de la Pologne :
 nom polonais de Volodymyr-Volynskyï, à quelques kilomètres de la frontière polonaise en Volhynie ukrainienne

Prénom
Włodzimierz est la version polonaise de Vladimir.

 Włodzimierz Czacki (1834–1888), cardinal polonais, nonce apostolique en France de 1879 à 1882
 Włodzimierz Czarzasty (1960– ), homme politique polonais
 Włodzimierz Cimoszewicz (1950– ), juriste et homme d'État polonais
 Włodzimierz Terlikowski (ou Wladimir de Terlikowski) (1873–1951), peintre polonais de l'École de Paris

Homonymie de toponyme

de:Włodzimierz
pl:Włodzimierz
pt:Włodzimierz